Stati Uniti d'America
Farley – città della Dubuque, Iowa
Farley – villaggio della Contea di Platte, Missouri